La Serie A 1924/25 fue la 28.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1925
Fútbol en 1924
Fútbol en 1925
Suiza en 1924
Suiza en 1925